500-річчя Російської держави () — серія ювілейних монет СРСР з дорогоцінних монет, випущеної у 1989 — 1991 роках.

Історія 
31 серпня 1989 була випущена друга історична серія з дорогоцінних металів («500-річчя єдиної Російської держави»). Серія представлена срібною монетою номіналом 3 карбованці «Московський Кремль», срібною монетою номіналом 3 карбованці «Перші загальноруські монети», золотою монетою номіналом 50 карбованців «Успенський собор у Москві», золотою монетою номіналом 100 карбованців «Державна печатка Івана Третього», платиновою монетою номіналом 150 карбованців «Стояння на Угрі», палладиєвою монетою номіналом 25 карбованців «Іван Третій». У 1989 році на Міжнародній конференції з технічного розвитку монетних дворів в Гамбурзі було знову відзначено високу якість виробництва серій пам'ятних монет радянськими монетними дворами. 

У 1990 році була випущена третя серія з 6 монет, що продовжує історичну тему «500-річчя єдиної Російської держави». Цього разу об'єднуючим мотивом стала Росія епохи Петра I. Серія складається зі срібної монети номіналом 3 карбованці «Флот Петра Великого», срібної монети номіналом 3 карбованці «Петропавлівська фортеця», золотої монети номіналом 50 карбованців «Церква архангела Гавриїла в Москві», золотої монети номіналом 100 карбованців «Пам'ятник Петру I в Ленінграді», платинової монети номіналом 150 карбованців «Полтавська битва», паладиєвої монети номіналом 25 карбованців «Петро I». На Міжнародному нумізматичному з'їзді в Базелі в січні 1991 року за результатами аналізу наявних за звітний період маркетингових програм та опитування передплатників швейцарського журналу «Мюнц Ревю» радянська золота монета випуску 1990 року «Пам'ятник Петру I в Ленінграді» була оголошена «Монетою року». Окремо випущеною срібною монетою в квітні 1991 року було відзначено 30-річчя першого польоту в космос громадянина СРСР Ю. А. Гагаріна. 

3 вересня 1991 була випущена четверта історична серія з дорогоцінних металів «500-річчя єдиної Російської держави». Вона присвячена історії та культурі Росії 19 століття і включає в себе срібну монету номіналом 3 карбованці «Большой театр», срібну монету номіналом 3 карбованців «Тріумфальна арка», золоту монету номіналом 50 карбованців «Ісаакіївський собор», золоту монету номіналом 100 карбованців «Л. М. Толстой», платинову монету номіналом 150 карбованців «Вітчизняна війна 1812 року», паладієву монету номіналом 25 карбованців «Скасування кріпосного права». Всі монети СРСР з дорогоцінних металів були зустрінуті з великим інтересом, чому неабиякою мірою сприяли незвичайна тематика і висока якість виготовлення монет. А зростаючий інтерес до історії, малі тиражі і прекрасний дизайн сприяли великому успіху цих серій на міжнародному нумізматичному ринку.

3 карбованці

50 карбованців

100 карбованців

150 карбованців

25 карбованців

Див. також 
 Пам'ятні і ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець 
 Ювілейна монета

Джерела 

 Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР ussr-coins.ru  
 ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ СССР coins-russia.narod.ru  
 Памятные и юбилейные монеты СССР fcoins.ru  
 Монеты СССР
Серії пам'ятних і ювілейних монет СРСР
Золоті монети
Срібні монети